

Codici 
 ELO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eldorado (Argentina)
 elo – codice ISO 639-3 della lingua el molo

Persone 
 Arpad Emrick Elo  – fisico e scacchista ungherese naturalizzato statunitense
 Michael Elo  – musicista danese

Musica 
 Electric Light Orchestra  – gruppo musicale britannico
 Elo  – secondo album in studio del trapper italiano DrefGold

Scacchi 
 Elo  – metodo per calcolare la forza relativa di un giocatore di scacchi, che prende il nome dal suo ideatore Arpad Emrick Elo

Zoologia 
 Elo  – razza canina